Józef Kozioł (ur. 1887) – major piechoty Wojska Polskiego, dowódca 12 Baonu Straży Granicznej, kwatermistrz 75 Pułku Piechoty (1925–1927)
 Józef Kozioł (ur. 1894) – żołnierz Legionów Polskich, 9 listopada 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Kozioł (1901–1940) – kapitan lekarz Wojska Polskiego, kierownik pracowni bakteriologicznej Szpitala Obszaru Warownego „Wilno”, zamordowany w Charkowie
 Józef Kozioł (ur. 1939) – poseł na Sejm PRL IX kadencji, wiceprezes Rady Ministrów

Uwagi

Przypisy